Stevensville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stevensville (Maryland)
 Stevensville (Michigan)
 Stevensville (Montana)
 Stevensville (Pennsylvania)
 Stevensville (Vermont)
 Stevensville (Virginia)
 Stevensville Queen (Maryland)

in Australien:
 Stevensville (Victoria)

in Kanada:
 Stevensville (Ontario)